Maëlly Dalmat (née en 2001), athlète française
Stéphane Dalmat (né en 1979), footballeur français
Wilfried Dalmat (né en 1982), footballeur français